Сметанинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Сметанинское сельское поселение — входит в Санчурский район

Смоленская область
 Сметанинское сельское поселение — входит в Смоленский район